Шкурат — многозначный термин.

Персоналии 
 Шкурат, Вера Ефремовна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Шкурат, Дмитрий Иванович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Шкурат, Степан Иосифович (1886—1973) — советский актёр.

Топоним 
 Шкурат — село в Ковельском районе Волынской области Украины.

См. также